One-off – autovettura costruita in unico esemplare
 One Off – cartone animato giapponese
 One Offs... – album musicale dei Bonobo